

Дани сећања 

1460-е пне.

fr:1460 av. J.-C.